Die Qualifikation für die Ruderwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2020 erfolgte vom 25. August 2019 bis zum 19. Mai 2020. Die meisten Quotenplätze wurden bei den Weltmeisterschaften 2019 in Ottensheim vom 25. August bis zum 1. September 2019 vergeben. Die Besatzungen der einzelnen Boote erkämpften dabei Startplätze für ihre Nation, die Besatzung bei den Olympischen Spielen musste dieser nicht entsprechen.

Zudem waren vier kontinentale Qualifikationsregatten in Asien und Ozeanien, Afrika, Amerika und Europa geplant, von denen lediglich die erste in Afrika (Oktober 2019) stattfand. Alle anderen kontinentalen Qualifikationsregatten sowie die letzte Qualifikationsmöglichkeit bei den Regatten in Luzern vom 17. bis 19. Mai 2020 wurden im März 2020 aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie abgesagt. Nach Verschiebung der Spiele wurden die ausstehenden Regatten 2021 nachgeholt.

Alle qualifizierten Nationen durften in jeder Bootsklasse maximal einen Quotenplatz beanspruchen. Bei den kontinentalen Qualifikationsregatten durften nur Nationen teilnehmen, die weniger als zwei Startplätze bei den Weltmeisterschaften errungen hatten. Als Gastgeber wäre der japanischen Delegation im Einer bei den Männern und Frauen jeweils ein Quotenplatz zugestanden, da sich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ein Athlet einen Quotenplatz erkämpfen konnte, fiel wurde der Gastgeber-Quotenplatz neu vergeben.

Qualifikationsübersicht

Männer

Einer 

 Da Japan die maximale Anzahl an Quotenplätzen ausgeschöpft hat, wurde der Platz an Saudi-Arabien vergeben.

Doppelzweier

Leichtgewichts-Doppelzweier

Doppelvierer

Zweier ohne Steuermann

Vierer ohne Steuermann

Achter

Frauen

Einer 

 Da Japan die maximale Anzahl an Quotenplätzen ausgeschöpft hat, wurde der Platz an Singapur vergeben.

Doppelzweier

Leichtgewichts-Doppelzweier 

 Neuseeland gab seinen Quotenplatz zurück. Die FISA entschied dann, dass Kanada als Achter der Weltmeisterschaft nachrückt. 
 Aufgrund der Qualifikationsregeln der FISA konnte bei der Amerikanischen Qualifikationsregatta kein dritter Quotenplatz vergeben werden, da jedes teilnehmende Land in diesem Wettbewerb schon die Maximale Anzahl an gewonnenen Quotenplätzen bei der Amerikanischen Qualifikationsregatta erreicht hatte. Der verbleibende Platz wird als zusätzlicher dritter Quotenplatz bei der Finalen Qualifikationsregatta vergeben.

Doppelvierer

Zweier ohne Steuerfrau

Vierer ohne Steuerfrau

Achter

Weblinks 
 Qualifikationssystem auf worldrowing.com (englisch)
 Finale Qualifikationsregatta bei worldrowing.com

Einzelnachweise 

Qualifikation
Rudern